Teodoro II Paleólogo (Piamonte, 1364-16 de abril de 1418), fue el marqués de Montferrato desde 1381 hasta su muerte.

Biografía 
Fue el tercer hijo de Juan II de Montferrato e Isabel de Mallorca. Teodoro fue nombrado gobernante del marquesado tras la muerte de su hermano Juan III. Tras la muerte de Juan II, Montferrato se vio inmersa en una crisis sucesoria debido a la minoría de edad de sus hijos, que no tenían la suficiente autoridad para imponerse entre ellos ni para poner orden en el caos interno creado en el estado. Los primeros años del mandato de Teodoro estuvieron caracterizados por la regencia de Gian Galeazzo Visconti. Pronto Teodoro dio muestras de tener un carácter débil, y Gian Galeazzo pudo hacer y deshacer a su antojo en Montferrato, obligando a Teodoro a cederle la ciudad de Asti. Teodoro se casó, por su propio deseo, con la hija de Leonardo Malaspina, un súbdito milanés, marqués de Lunigiana y Massa.

Su primera y segunda esposa fallecieron, y se casó en terceras nupcias (17 de febrero de 1403) con Margarita de Saboya, hija de Amadeo, príncipe de Achaea. Inmediatamente después de la boda estalló la guerra entre Teodoro y Amadeo VIII de Saboya. Filippo Maria Visconti intervino en apoyo de Teodoro para devolver el favor que en su día recibieron los Visconti para recuperar el poder en Milán.

En 1400, Teodoro concedió la ciudad Borgo San Martino al condotiero Facino Cane en agradecimiento a sus servicios. En 1409, Teodoro y Facino lograron hacerse con el poder de Milán y Génova. Teodoro mantuvo estas posesiones hasta 1413, a pesar de varias expediciones militares, viendo que era demasiado difícil mantener sus dominios de Lombardía y Piamonte a la vez, decidió venderlas por una gran suma.

Después de la muerte de Facino (mayo de 1412), Teodoro luchó contra los Visconti en Piamonte hasta que se llegó a un acuerdo en 1417. Teodoro murió poco después, dejando viuda a su esposa Margarita, quien más tarde fue beatificada. Fue sucedido por su hijo Juan Jacobo.

Matrimonios y descendencia 
Teodoro se casó por primera vez con Argentina Malaspina, hija de Leonardo Malaspina, marqués de Lunigiana y Massa. No tuvieron hijos.

En 1393, Teodoro se casó con Juana de Bar, hija del duque Roberto I de Bar y de María Valois (hija de Juan II de Francia y Bona de Luxemburgo). Tuvieron dos hijos:
 Juan Jaime (23 de marzo de 1395 - 12 de marzo de 1445). 
 Sofía († 21 de agosto de 1434), segunda esposa de Juan VIII Paleólogo.

Juana murió el 15 de enero de 1402. Teodoro estuvo viudo hasta que se volvió a casar el 17 de enero de 1403, con Margarita de Saboya, hija de Amadeo, príncipe de Achaea, y de Catherina de Génova. No tuvieron hijos. Margarita sobrevivió a su esposo en 46 años y murió el 23 de noviembre de 1464. Margarita fue beatificada por el Papa Clemente X en 1669.

Referencias

Bibliografía 
236

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XIV (Paleólogos)

Marqueses de Montferrato del siglo XV (Paleólogos)